Зофья Дромлевичова (; 2 сентября 1899, Варшава — 19 августа 1938, там же) — польская писательница, сценарист и переводчик, режиссёр. Автор произведений для детей и молодёжи.

Первая в Польше женщина-режиссёр короткометражного кино.

Биография 
Родилась в еврейской семье. Окончила женскую гимназию. С 1925 работала в польском Доме кино. В течение многих лет сотрудничала с разными журналами Варшавы, писала статьи о кино.

С 1934 организовала своё киноателье. Была членом Ассоциации продюсеров короткометражных фильмов.

Автор многих книг для детей и юношества и киносценариев («Медовый месяц с препятствиями» (1924) и «Пуща» (1932)).

Занималась переводами с русского языка, перевела на польский значительную часть произведений Лидии Чарской.

Избранная библиография 

 1927: Spadek którego nie było
 1927: Trzydniowy kochanek
 1927: Listy anonimowe. Proces de la Roncière
 1929: Parada miłości
 1929: Pod banderą miłości
 1929: Grzechy ojców
 1930: Pod dachami Paryża
 1930: Kobiety nie do małżeństwa
 1930: Skrzydlata polska
 1931: Dziewczynka z Luna Parku
 1931: Chłopiec z ulicy
 1932: Siostra lotnika
 1933: Dwaj chłopcy z filmu
 1933: Chcę kochać złodzieja
 1933: Jaś i Zuzia
 1933: Przygoda
 1934: Nad polskiem morzem
 1934: Chcę zostać lotnikiem
 1934: Pięciu braci
 1934: Przygody Tadzia
 1935: Najpiękniejsza lalka
 1935: Przygody Aneczki
 1935: Rycerze przestworzy
 1935: Zabawa w fanty
 1937: Dziesięć ciekawych powiastek

Примечания

Ссылки 
 Zofia Dromlewiczowa

Польские писатели
Писательницы Польши XX века
Писательницы Польши
Переводчики с русского языка
Переводчики Польши
Детские писатели Польши
Детские писательницы Польши
Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)